Il doppio  del Thailand Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Eric Butorac e Rajeev Ram erano i detentori del titolo 2009 ma hanno deciso di non partecipare.
Christopher Kas e Viktor Toicki hanno superato in finale con il punteggio di 6-4 6-4 la coppia formata da Jonathan Erlich e Jürgen Melzer

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (primo turno)
 Julian Knowle /  Andy Ram (primo turno)

 Simon Aspelin /  Paul Hanley (primo turno) 
 Jonathan Erlich /  Jürgen Melzer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Thailand Open 2010
ATP World Tour 2010